Habartice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Habartice (ort i Tjeckien), 
 Dolní Habartice, ort, Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar